Kanuhuraa (Kaafu-atol), een eiland van het Kaafu-atol, Maldiven
 Kanuhuraa (Lhaviyani-atol), een eiland van het Lhaviyani-atol, Maldiven